Coronel Brandsen puede referirse a:

 Federico de Brandsen, militar francés que luchó en el bando revolucionario en la Guerra de Independencia Hispanoamericana;
 Brandsen, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, erróneamente denominada Coronel Brandsen;
 Partido de Brandsen, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, erróneamente denominado Coronel Brandsen;
 Estación Coronel Brandsen, estación de ferrocarril de la localidad de Brandsen, Argentina.
 Asociación Cultural y Biblioteca Coronel Brandsen, club de fútbol de la ciudad de La Plata, Argentina.